— название биологических таксонов:
  — синоним рода растений ; в других источниках этот род признаётся как самостоятельный, с единственным видом 
  — синоним рода растений 
Xylococcus Loew, 1883 — род червецов из семейства Margarodidae

Примечания